Труо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011), щільність населення 11,8 /km².

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний схід від Парижа, 182 км від Ліона та 23 км на захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 110,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Труо на сайті французького Національного інституту географії
 Труо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Труо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Труо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор